Porto Antico (italienisch: alter Hafen) ist der Name folgender Häfen:

Porto Antico (Genua)
Porto Antico (Piombino)